Buskirk ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buskirk (Kentucky)
 Buskirk (New York)

Personen:
 Kate van Buskirk (* 1987), kanadische Mittelstreckenläuferin
 Layne Van Buskirk (* 1998), kanadische Volleyballnationalspielerin
 John van Buskirk (* 1972), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer

im NRHP gelistete Objekte:
 Buskirk Covered Bridge, in Buskirk, New York, ID-Nr. 78003457

Siehe auch:
 Buskirk Bluffs, Felsenkliffs in der Antarktis